Концерт за цигулка № 1 може да се отнася за:
 Концерт за цигулка № 1 (Дмитрий Шостакович)
 Концерт за цигулка № 1 (Панчо Владигеров)
 Концерт за цигулка № 1 (Сергей Прокофиев)